

Geografia 
 Croze – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Anaïs Croze – cantante francese
 Marie-Josée Croze – attrice canadese
 Pauline Croze – cantante e musicista francese